House of Fire si può riferire a:
 House of Fire – singolo di Alice Cooper del 1999 estratto dall'album Trash
 House of Fire – singolo di Jeanett Debb del 2001 estratto dall'album Virtualize